Тер может означать:

 Тер — река в Испании.
 Тер (տեր) — приставка или окончание армянской фамилии, в древнеармянском оригинале tearn (), «владыка», «господин», «хозяин». Например: Тер-Петросян ().
 Тер, Мушек Адриасович (1894—1934) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Бой на реке Тер
  — аббревиатура кириллицей.
  — аббревиатура латиницей.